Листвя́жинское се́льское поселе́ние — сельское поселение в Большеуковском районе Омской области.

Административный центр — село Листвяги.

5 ноября 2019 года присоединено к Аёвскому сельскому поселению.

География 
Расстояние до районного центра: 75 км.

История 
8 октября 1963 года образовался Листвяжинский сельский совет путём переименования Еланского сельского совета и переноса центра в село Листвяги.

25 ноября 1971 года к сельскому совету был присоединён Савиновский сельский совет.

В 1990-х годах сельский совет преобразуется в сельскую администрацию.

В начале 2000-х годов сельская администрация преобразуется в сельский округ.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Портал Правительства Омской области

Упразднённые сельские поселения Омской области
Упразднённые муниципальные образования Большеуковского района
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году